Гран-при Ивана Поддубного 2012 года состоялся в Тюмени 8-10 января.

Командный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 

Гран-при Ивана Поддубного
Январь 2012 года
2012 год в борьбе
Спорт в России в 2012 году
Международные спортивные соревнования в Тюмени
2012 год в Тюменской области